HMAS Australia (1911) – incrociatore da battaglia della classe Indefatigable, varato nel 1911 e demolito nel 1924.
 HMAS Australia (D84) – incrociatore pesante della classe County, varato nel 1927 e demolito nel 1956.